Koukin peut désigner :
 Koukin, la commune rurale située dans le département de Niou au Burkina Faso.
 Koukin, la commune rurale située dans le département de Sourgoubila au Burkina Faso.